

Films 
 Bodyguard (The Bodyguard), est un film américain réalisé par Mick Jackson en 1992.
 Bodyguard est un film américain réalisé par Richard Fleischer en 1948.
 The Bodyguard, titre international du téléfilm allemand Die Leibwächterin de Markus Imboden sorti en 2005.
  est un film indien réalisé par Siddique en 2010.
 Bodyguard est un film indien réalisé par Siddique en 2011, remake du précédent.
 Bodyguard est un film iranien réalisé par Ebrahim Hatamikia en 2016.
 The Bodyguard est un film d'action sino-hongkongais de Sammo Hung sorti en 2016.

Séries 
 Bodyguard est une série britannique créé et écrit par Jed Mercurio en 2018.
 Bodyguard est une série de livres créée par Chris Bradford

Autres 
 The Bodyguard: Original Soundtrack Album est la bande son du film Bodyguard
 The Bodyguard est une comédie musicale inspirée du film Bodyguard

Voir aussi 
 Garde du corps